Regeringen Thorvald Stauning har flera betydelser:
 
 Regeringen Thorvald Stauning I (23 april 1924–14 december 1926)
 Regeringen Thorvald Stauning II (30 april 1929–4 november 1935)
 Regeringen Thorvald Stauning III (4 november 1935–15 september 1939)
 Regeringen Thorvald Stauning IV (15 september 1939–10 april 1940)
 Regeringen Thorvald Stauning V (10 april 1940–8 juli 1940)
 Regeringen Thorvald Stauning VI (8 juli 1940–4 maj 1942)